Ла Ферерија има више значења:

 Ла Ферерија, Куатро де Октубре (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Ферерија (Пивамо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Ферерија (Закатлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику